een werkwoordsvervoeging; zie dt-fout
 <dt> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Station Delft
 Deutsche Turnerschaft, voormalige Duitse turnbond